

Sigle 
 Gas cooled Fast Reactor
 Gilera GFR (Gilera For Racing), una motocicletta Gilera
 Glomerular Filtration Rate
 Government Flight Representative
 Grand Funk Railroad
 Grup Feroviar Roman, una società ferroviaria in Romania

Codici 
 GFR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Granville (Francia)